

Geografia 
 Francia
 Ménétréol-sous-Sancerre – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Ménétréol-sur-Sauldre – comune nella regione del Centro-Valle della Loira